

Geografia de Portugal
 Cabedelo do Douro — em Canidelo, no concelho de Vila Nova de Gaia,

 Praia do Cabedelo (Figueira da Foz) — no concelho da Figueira da Foz

 Praia do Cabedelo (Viana do Castelo) — no concelho de Viana do Castelo

Desambiguações de topônimos